Ситово — название географических объектов.

Населённые пункты

Болгария 
 Ситово — село в Пловдивской области.
 Ситово — село в Силистренской области.
 Ситово — село в Ямболской области.

Россия 
 Ситово — село в Каменском районе Тульской области.

Другое 
 Ситово — община в Силистренской области Болгарии.

Озеро 
 Ситово — озеро в Северо-Казахстанской области

См. также 
 Ситовская надпись